Огюстен () — французская фамилия. Известные носители:

 Огюстен, Жак (1759—1832) — французский художник-миниатюрист.
 Огюстен, Жан-Кевин (род. 1997) — французский футболист.